Catalina Opalinska (en polaco Katarzyna Opalińska; Poznań, Polonia, 13 de octubre de 1680 – † Lunéville, Francia, 19 de marzo de 1747), fue reina consorte de Polonia en dos ocasiones y gran duquesa consorte de Lituania a través de su matrimonio con Estanislao I de Polonia.

Primeros años y matrimonio 
Catalina era la segunda hija del magnate Juan Carlos Opalinski y de su esposa Zofia Czarnkowska. El 10 de mayo 1698 en Cracovia, se casó con Estanislao I de Polonia, quién se convirtió en duque de Lorena y fue, brevemente, rey de Polonia. En 1699, dio a luz a su primera hija Ana, y en 1703, a María, reina de los franceses, la futura esposa de Luis XV.

Reina de Polonia 

En 1704, su esposo se hizo rey de Polonia cuando Carlos XII de Suecia, había invadido el país en 1704 y le cedió el trono. En 1709, su esposo fue depuesto por el ejército sueco y perdió ventaja militar en Polonia, y la familia de Carlos XII les concedió refugio en la ciudad sueca de Kristianstad en Scania. 

En Suecia, la familia fue recibida por la reina viuda Eduvigis Leonor de Holstein-Gottorp y se convirtieron en miembros populares entre la nobleza. En 1712, también visitaron Medevi, el spa de la reina viuda. En 1714, Carlos XII les dio permiso para vivir en el provincia sueca de Zweibrücken en Alemania, se fueron con el apoyo de los ingresos de Zweibrücken: vivieron allí hasta la muerte de Carlos XII en 1718.

Últimos años 
En 1725, su hija María, fue elegida para ser la reina de Francia, lo que hizo a Catalina suegra de Luis XV de Francia. Catalina, al igual que su hija la reina María, mantuvieron una correspondencia política con Margareta Gyllenstierna, a quien había conocido durante su estancia en Suecia. En 1737 su esposo fue nombrado duque de Lorena, lo que hizo a Catalina duquesa consorte de Lorena.

Cuando su suegra, la esposa del rey destronado de Polonia, murió en 1747, Luis XV ordenó una ceremonia conmemorativa en su honor en la catedral de Nôtre-Dame en París.

Su tumba se encuentra en la iglesia de Nôtre-Dame-de-Bonsecours, en Nancy, junto a su esposo y su hija.

Matrimonio e hijos 
De su matrimonio con Estanislao I de Polonia tuvo dos hijas:

 Ana Leszczynska (1699-1717), murió joven. Sin descendencia.
 María Leszczynska (1703-1768), reina consorte de Francia, por su matrimonio con el rey Luis XV. Tuvo descendencia.

Ancestros

Referencias 

Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVIII
Nobles de Polonia del siglo XVII
Duquesas de Lorena
Reinas consortes de Polonia del siglo XVIII
Historia de Polonia (1569-1795)
Familia Poniatowski
Nacidos en Poznan